Turniej zapasów na Igrzyskach Azji Centralnej w Biszkeku rozegrano od 2 do 6 października 1999 roku.

Tabela medalowa

Zapasy w stylu wolnym

Zapasy w stylu klasycznym

Linki zewnętrzne 
 
 

1999 w Azji
1999 w zapasach
Igrzyska Azji Centralnej
Sport w Biszkeku